

Patronyme 

 Ben Healy (né en 1999), coureur cycliste irlandais ;
 Bernadine Healy (1944-2011), cardiologue américaine ;
 Cecil Healy (1881-1918), nageur australien ;
 Cian Healy (né en 1987), joueur de rugby à XV irlandais ;
 
 Felix Healy (1955-), joueur de football international nord-irlandais ;
 Francis Healy (né en 1973), chanteur et compositeur écossais ;
 George Peter Alexander Healy (1813-1894), peintre portraitiste américain ;
 Gerry Healy (1913-1989), homme politique britannique ;
 Glenn Healy (né en 1962), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Ian Healy (né en 1964), joueur de cricket australien ;
 Janet Healy, productrice américaine ;
 Jeremiah Healy (1948-2014), écrivain américain ;
 John Jerome Healy (1840-1908), homme d'affaires américain ;
 Mary Healy (1843-1936), écrivaine américaine ;
 Mary Healy (1918-2015), actrice et chanteuse américaine ;
 Michael Healy (1923-2016), statisticien britannique ;
 Pamela Healy (née en 1963), skipper américain ;
 Pat Healy (né en 1971), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Ted Healy (1896-1937), acteur américain ;
 Thomas Patrick Healy (1894-1957), entrepreneur, gérant et homme politique fédéral du Québec.

Toponyme 
 Healy est une ville d'Alaska.
 Healy Lake est une localité d'Alaska.

Homonymie de toponyme